Хаки́м Хани́ф Уо́ррик (; родился 8 июля 1982 года Филадельфия, штат Пенсильвания) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда и центрового. Был выбран на драфте НБА 2005 года в первом раунде под общим 19-м номером командой «Мемфис Гриззлис».

Ранние годы

Школа 
Уоррик учился в небольшом городке Винвуд, штат Пенсильвания и играл за местную школьную баскетбольную команду Friends' Central School. В свой последний год обучения Хаким, набирая в среднем 15,6 очка и делая 13 подборов и 4,8 блок-шота, помог своей команде выиграть Friends' schools League.

Колледж 
Ещё до окончания школы к Уоррику было повышенное внимание агентов университетских команд с разных штатов. В итоге он выбрал Сиракузский университет (штат Нью-Йорк), который предложил ему стипендию на обучение. В нём он провёл все четыре года, выиграв несколько итоговых наград Национальной ассоциации студенческого спорта и входя во всвозможные символические сборные. В команде партнером Уоррика был Кармело Энтони, вместе с которым они выиграли первый для «Сиракьюс Орандж» чемпионат NCAA в их истории.

НБА

Драфт 
Уоррик выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2005 года, где его выбрали «Мемфис Гриззлис» под общим 19-м номером.

Мемфис Гриззлис 
В первый же свой сезон в НБА Хаким в большинстве игр Гриззлис появлялся на замену, но всё же был избран на Конкурс НБА по броскам сверху, в котором также новичок, будущий трёхкратный победитель соревнования Нэйт Робинсон.В следующем сезоне из-за травмы главной звезды Мемфиса Пау Газоля Уоррик становится основным мощным форвардом и более чем вдвое улучшает основные личные показатели (до 12,7 очков, 5,1 подбора и 0,9 передачи). Сезон 2006/07 на сегодня является наиболее успешным в карьере Уоррика. В последующих сезонах «Мемфис Гриззлис» не пробивались в плей-офф, а Хаким Уоррик оставался на прежнем уровне по показателям, проводя все меньше времени на площадке.

Милуоки Бакс 
В итоге 31 июля 2009 года Уоррик подписал контракт с «Милуоки Бакс», в котором провёл лишь половину сезона в роли шестого игрока.

Чикаго Буллз 
Вторую часть сезона 2009/10 баскетболист провёл в составе «Чикаго Буллз», в который был обменян вместе с Джо Александром на Джона Сэлмонса и возможность обмена правами на выбор в первом раунде драфта 2011 и 2012 года. В «Буллз» Хаким проводил наименьшее количество времени на площадке со своего первого сезона в НБА, ни разу не появившись со старта, но набирал приличные 8,7 очка и делал 3,6 подбора в среднем за матч.

Финикс Санз 
8 июля 2010 года как свободный агент Хаким Уоррик согласился подписать четырёхлетний контракт с «Финикс Санз».

Нью-Орлеан Хорнетс 
После двух не совсем удачных лет в аризонском клубе Уоррик 27 июля 2012 года был обменян в «Нью-Орлеан Хорнетс».

BIG3 
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Уоррик выступает за команду «3 Headead Monster's».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»
Игроки «Мельбурн Юнайтед»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Игроки БК «Аль-Муттахед»
Игроки БК «Ирони» Нагария